Франча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франча, Ганнибал Мария ди (1851—1927) — итальянский священник из Сицилии, католический святой.
 Франча, Джорджо (род. 1947) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
 Франча, Франческо (1450—1517) — болонский ювелир, медальер, гравёр, скульптор и живописец.